peut désigner :
 Antoine Court de Gébelin (mort en 1784), écrivain français ;
 François Gébelin (1884-1972), historien français de l'art.